Salt Creek Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

Illinois 
 Salt Creek Township dans le comté de Mason.

Indiana 
  du comté de Decatur.
  du comté de Franklin.
  du comté de Jackson.
  du comté de Monroe.

Iowa 
 Salt Creek Township dans le comté de Crawford.
 Salt Creek Township dans le comté de Tama.

Kansas 
  du comté de Chautauqua.
 Salt Creek Township dans le comté de Lincoln.
 Salt Creek Township dans le comté de Mitchell.
 Salt Creek Township dans le comté de Reno.

Missouri 
 Salt Creek Township du comté de Chariton.

Ohio 
  du comté de Hocking.
  du comté de Holmes.
  du comté de Muskingum.
  du comté de Pickaway.
  du comté de Wayne.

Homonymie de townships